The Life Line – film del 1915 diretto da Arthur V. Johnson
 The Life Line – film del 1919 diretto da Maurice Tourneur